Guillaume de Forz ou de Fors (William de Forz ou de Fors, en anglais, Fortibus en latin) peut se référer à :

 Guillaume de Forz (ou des Forts, 1195) , comte d'Aumale ;
 Guillaume de Forz († 1241), comte d'Albemarle, fils du précédent ;
 Guillaume de Forz († 1260), comte d'Albemarle, fils du précédent.